San Javier är en kommunhuvudort i Spanien, i kommunen San Javier. Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. San Javier ligger  meter över havet och antalet invånare är  (2015).

Terrängen runt San Javier är platt. Havet är nära San Javier åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om San Javier.  Närmaste större samhälle är Torre-Pacheco,  km sydväst om San Javier. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia